Pio X ima više značenja:
 Pio X, Roma
 Pio X, Vicenza